Conducte auditiu intern de l'orella
 Conducte auditiu extern de l'orella